R8 puede referirse a:
 R-8, proyecto de misil soviético de 1946.
 Kaliningrad R-8, un misil de 1955.
 Audi R8, un coche deportivo de 2007.
 Audi R8 LMP, un coche de carreras que ha ganado varias veces las 24 horas de Lemans.
 Renault 8, un automóvil de 1962.
 R8, en las frases R (riesgos al trabajar con sustancias peligrosas) quiere decir Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.